Соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин на XXXII летних Олимпийских играх прошли 24 июля 2021 года на арене «Makuhari Messe». В турнире приняли участие 34 спортсменки из 18 стран.

Обладательницей золотой медали стала китаянка Сунь Ивэнь, которая в финальной встрече нанесла поражение Ане Марии Попеску — чемпионке Игр 2016 года в командном турнире. Сунь принесла Китаю первую за 37 лет победу на Олимпийских играх в личной дисциплине среди женщин: единственной на тот момент чемпионкой являлась рапиристка Луань Цзюйцзе. Эстонка Катрина Лехис стала первым в истории своей страны призёром Олимпиады в фехтовании.

Победительница Игр XXXI летней Олимпиады в данной дисциплине венгерская шпажистка Эмеше Сас не участвовала в соревнованиях.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Ход соревнований

Финальные раунды

Предварительные раунды 
Распределение спортсменок по турнирной сетке происходит на основе положения спортсменки в мировом рейтинге на начало Олимпийских игр.

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Турнирная сетка на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года